Енкориџ има више значења:
 Енкориџ
 Енкориџ (Кентаки)